Вест-Індійська компанія — назва ряду торгових товариств у європейських країнах колоніальної епохи:

 Голландська Вест-Індійська компанія (Geoctroyeerde Westindische Compagnie) — період діяльності 1621—1792 роки;
 Данська Вест-Індійська компанія (Vestindisk kompagni) — період діяльності 1659—1776 роки;
 Французька Вест-Індійська компанія (Compagnie des Indes occidentales) — період діяльності 1664—1674 роки;
 Шведська Вест-Індійська компанія (Svenska Västindiska Kompaniet) — період діяльності 1787—1805 роки.

Див. також 
 Ост-Індійська компанія

Торгові компанії